Ectoplasma – strato esterno del citoplasma cellulare
Ectoplasma – sostanza di natura paranormale
Ectoplasma – nome francese del Pokémon Gengar